Amerikai Egyesült Államok
Dickson Field, Oroville, Washington állam
 Oroszország
Dicksoni repülőtér, Krasznojarszki határterület